Lozitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Лозица) :
Lozitsa, village bulgare de l'obchtina de Soungourlare, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Lozitsa, village bulgare de l'obchtina de Nikopol, situé dans l'oblast de Pleven.